Flannagan ist ein englischer Familienname.

Namensträger 
 Catherine Flannagan (1829–1884), irische Mörderin, siehe Die schwarzen Witwen von Liverpool
 John Bernard Flannagan (1895–1942), US-amerikanischer Bildhauer
 John W. Flannagan (1885–1955), US-amerikanischer Politiker
 Roy Flannagan, US-amerikanischer Literaturhistoriker

Siehe auch 
 Flanagan

Familienname
Englischer Personenname